Буньодко́р ():

 Буньодкор (футбольний клуб), Ташкент
 Буньодкор (стадіон), Ташкент
 Буньодкор (станція метро), Ташкент
 Проспект Буньодкор